Werneckia är ett släkte av insekter. Werneckia ingår i familjen ekorrlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ekorrlöss
Werneckia